Liolaemus marmoratus est un synonyme attribué à deux espèces de reptile :
 Liolaemus marmoratus Gravenhorst, 1838 est un synonyme de Liolaemus nitidus (Wiegmann, 1834)
 Liolaemus marmoratus Burmeister, 1861 nec Gravenhorst, 1838 est un synonyme de Liolaemus pseudoanomalus Cei, 1981

Synonyme de sauriens (nom scientifique)
Liolaemidae